Bundestagswahlkreis 51 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Helmstedt – Wolfsburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Braunschweig (2009)
 Bundestagswahlkreis Helmstedt – Wolfsburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bremen-West (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Braunschweig-Land – Helmstedt (1949 bis 1961)